Национална волейболна лига жени е част от състезанията на Националната волейболна лига.

История 
Националната волейболна лига организира първенството на България по волейбол. То се провежда всяка година от създаването си през 1942 г. насам, като името се е променяло през годините. Традиционно силно представяне имат отборите на „ЦСКА“, Левски, „Марица (Пловдив)“ и др. Националният първенец на България представя страната в европейските клубни турнири по волейбол.

Отбори сезон 2017 – 2018 
Почти всеки сезон броя на отборите заявили участие в НВЛ-жени е различен за сезон 17 – 18 са 7 отбора!
 ВК ЦСКА (София)
 ВК Левски (София)
 ВК Славия (София)
 ВК Марица (Пловдив)
 ВК Берое (Стара Загора)
 ВК Казанлък Волей
 ВК Раковски (Димитровград)

Отбори

Шампиони по клуб

Вижте също
 Мъже
Национална волейболна лига мъже
Купа на България по волейбол мъже
Суперкупа на България по волейбол мъже
 Жени
Национална волейболна лига жени
Купа на България по волейбол жени
Суперкупа на България по волейбол жени

Източници 

 www.bgvolleyball.com
 https://sportal.bg/news-2020053010520468558

Състезания по волейбол в България
Женски волейбол в България